Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1988 vond plaats van woensdag 30 maart tot en met vrijdag 8 april 1988 in Amsterdam. Karen van Lith werd voor de derde keer Nederlands kampioen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1988
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Amsterdam